Рамон Сешнс (; род. 11 апреля 1986, Мертл-Бич, Южная Каролина, США) — американский бывший профессиональный баскетболист, игравший на позиции разыгрывающего защитника. Был выбран на драфте НБА 2007 года во втором раунде под общим 56-м номером командой «Милуоки Бакс».

Биография 
В июле 2012 года Сешнс подписал контракт с «Шарлотт Бобкэтс».

«Шарлотт» обменял Сешнса и Джэффа Адриена в «Милуоки Бакс» на Гэри Нила и Люк Риднура.

22 сентября 2014 года Сешнс подписал договор с командой «Сакраменто Кингз». 19 февраля 2015 года менеджмент «Сакраменто» обменял его в «Вашингтон Уизардс» на защитника Андре Миллера.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Д-Лиге

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 

Баскетболисты США
Игроки «Милуоки Бакс»
Игроки «Талса Сиксти Сиксерс»
Игроки «Миннесота Тимбервулвз»
Игроки «Кливленд Кавальерс»
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Игроки «Шарлотт Бобкэтс»
Игроки «Сакраменто Кингз»
Игроки «Вашингтон Уизардс»
Игроки «Шарлотт Хорнетс»
Игроки БК «Маккаби» Тель-Авив